Циглер, Франц:
 Циглер, Франц Вильгельм (1803—1876) — германский политический деятель;
 Циглер, Франц (1937—2016) — австрийский учёный-механик, иностранный член РАН (1999).